«Шмартно-об-Паки» (), или Шмартно-об-Паки или просто Шмартно — бывший словенский футбольный клуб из города Шмартно-об-Паки, игравший в Первой лиге. Клуб был расформирован в начале 2000-х годов из-за финансовых проблем. В 2005 году появился новый клуб под названием «Шмартно 1928», однако он официально не признан правопреемником предыдущего клуба Футбольным союзом Словении, а потому все достижения и рекорды разделяются между этими командами.

История 
«Шмартно-об-Паки» провёл 3 сезона в словенской Первой лиге, в которой сыграл 96 матчей и заработал 126 очков. Лучшим достижением клуба стало 4-е место в сезоне 2002/03.

Достижения 
Чемпионат

 Югославская третья лига
 Победитель (1): 1980/81
 2-е место (1): 1975/76

 Вторая лига Словении по футболу
 Победитель (1): 1994/1995
 2-е место (1): 2000/01

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Footballzz

Футбольные клубы, основанные в 1928 году
Футбольные клубы Словении
Футбольные клубы, расформированные в 2004 году